Fleckleibbär steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Alpen-Fleckleibbär
 Breitflügeliger Fleckleibbär
 Gelber Fleckleibbär
 Hellgrauer Fleckleibbär
 Schmalflügeliger Fleckleibbär